Michailowskoje ist der Name einer Reihe von Dörfern in Russland:
 in der Region Altai (auch Rajonverwaltungszentrum), siehe Michailowskoje (Region Altai)
 in der Oblast Iwanowo, siehe Michailowskoje (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl, siehe Michailowskoje (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad, siehe Michailowskoje (Kaliningrad) (Maraunen und Nonnenhausen, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen) 
 in der Republik Karelien, siehe Michailowskoje (Karelien)
 in der Oblast Kirow, siehe Michailowskoje (Kirow)
 im Rajon Antropowo der Oblast Kostroma, siehe Michailowskoje (Kostroma, Antropowo)
 im Rajon Sudislawl der Oblast Kostroma, siehe Michailowskoje (Kostroma, Sudislawl)
 in der Region Krasnodar, siehe Michailowskoje (Krasnodar)
 in der Republik Mordwinien, siehe Michailowskoje (Mordwinien)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Michailowskoje (Nischni Nowgorod)
 in der Republik Nordossetien-Alanien, siehe Michailowskoje (Nordossetien-Alanien)
 in der Oblast Wologda, siehe Michailowskoje (Wologda)
 in der Oblast Twer, siehe Michailowskoje (Twer)

Siehe auch:
 Michailowka
 Michailowsk
 Michailowskaja
 Michailowski